Cinema
Stitches: filme de 1985 dirigido por Alan Smithee
Stitches (2012): filme de terror dirigido por Conor McMahon e estrelado por Tommy Knight, Ross Noble e Gemma-Leah Devereux.

Música
Stitches: álbum de The Boggs lançado em 2003.
Stitches (canção): canção de Shawn Mendes do álbum Handwritten lançado em 2015
Stitches (rapper): rapper norte-americano